Das Viking International Eastbourne 2021 war ein Damen-Tennisturnier in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 21. bis 26. Juni 2021 im Devonshire Park Lawn Tennis Centre statt.

Titelverteidigerinnen waren Karolína Plíšková im Einzel sowie die Paarung Chan Hao-ching/Latisha Chan im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Viking International Eastbourne 2021 fand vom 19. bis 20. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Eastbourne